

HIA 
HIA est un sigle de trois lettres, qui peut désigner : 
 Humanity in action, une ONG ;
 Hôpital d'instruction des armées, le nom des hôpitaux militaires français ;
 Haiku International Association, une association japonaise consacrée au haïku japonais et international.

Hia 
 Hia est un magazine mensuel féminin arabe.
 Hia est une ancienne forme pour Xia.